Miejscowości w USA:
 Faxon – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Comanche
Gminy w USA:
 Faxon (ang. Faxon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley